

Персоналії 
 Гапріндашвілі Нона Терентіївна — грузинська шахістка, заслужений майстер спорту; п'ята в історії шахів чемпіонка світу (1962–1978), перший міжнародний гросмейстер серед жінок (1976) і перша жінка, якій дали звання міжнародного гросмейстера серед чоловіків (1978). П'ятикратна чемпіонка СРСР.

Озброєння та військова техніка 
 2С9 «Нона» — радянська 120-мм артилерійська система, що перебуває переважно на озброєнні повітряно-десантних та аеромобільних військ.
 2С17-2 «Нона-СВ» — радянська дослідницька 120-мм артилерійська система на базі БРМ-1К.
 2С23 «Нона-СВК» — російська 120-мм самохідна артилерійська установка на базі колісного бронетранспортеру БТР-80.
 2Б16 «Нона-К» — радянська/російська 120-мм артилерійська система, що буксирується.
 2Б18 «Нона-М» — російський дослідний 120-мм міномет, що буксирується.
 2Б23 «Нона-М1» — російський 120-мм міномет, що буксирується.

Різне 
 Ураган Нона — тропічний ураган на Тихому океані 1994 року.
 Нона — музичний інтервал, шириною в дев'ять ступенів, позначається цифрою 9.
 Нона (ім'я) — жіноче ім'я.
 Нона (парка) — парка
 Нона (оповідання) — стисле оповідання Стівена Кінга 1978 року.
 Нона (місто) — місто в Хорватії в Задарській жупанії.

Див. також 
 Аліса
 Алмаз (значення)
 Василіск (значення)
 Квітник (значення)
 Рись (значення)

en:Nona